Літун — льотчик.

 Літун Андрій Миколайович (1984—2022) — підполковник Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.